Гизеке (, также ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Гизеке, Карл Людвиг (1761—1833) — немецкий музыкант, драматург и минералог, масон, соавтор либретто оперы Моцарта «Волшебная флейта».
 Гизеке, Кристиан Альфред (нем. Christian Alfred Giesecke; 1868—1945) — немецкий издатель.
 Гизеке, Пауль Дитрих (нем. Paul Dietrich von Giseke; 1741—1796) — немецкий ботаник.

Примечания